Борис Беккер був чемпіоном попереднього року, але цього разу у фіналі поступився Стефанові Едбергу з рахунком 6–2, 6–2, 3–6, 3–6, 6–4.

Сіяні гравці 

Місце Крікстейна в турнірній сітці зайняв кваліфаєр Сюдзо Мацуока (Японія).

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1990 Wimbledon Men's Singles draw

1990 у тенісі
Вімблдонський турнір